Fähigkeit steht für:
 Fähigkeit, Vermögen einer Person, Handlungen auszuführen
 Vermögen (Fähigkeit), philosophischer Begriff (aktive Potenz)